Nahodka kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Nunatak Nahodka,

Ryssland 

 Nachodka, ort, Primorje kraj, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Rysslandförgreningar